Cynomops est un genre de chauves-souris de la famille des Molossidae.

Description 
Les petites chauves-souris appartenant au genre Cynomops ont une longueur de la tête et du corps entre 50 et , la longueur de l'avant-bras entre 30 et , la longueur de la queue entre 22 et  et un poids jusqu'à .

Le crâne a un rostre court au même niveau que le neurocrâne. Les incisives supérieures sont longues et se touchent à la base. Les inférieures sont plutôt petites. La dernière molaire supérieure est fortement réduite.

La fourrure est courte et pelucheuse. Les parties dorsales varient du brunâtre au noirâtre, tandis que les parties ventrales sont plus claires. Des touffes de poils denses sont présentes sur la face dorsale des avant-bras. Les oreilles sont petites, arrondies, séparées les unes des autres et repliées dans le sens de la longueur à la base. L'antitragus est carré. Le museau est large et plat, tandis que les lèvres sont lisses, sans plis cutanés. La queue est longue et moins de la moitié dépasse de la membrane interfémorale. Les mâles sont plus grands que les femelles.

Répartition 
Le genre est présent en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Liste des espèces 
 Cynomops abrasus (Temminck, 1826) - Grand Cynomope
 Cynomops freemani Moras et al., 2018 
 Cynomops greenhalli Goodwin, 1958 - Cynomope de Greenhall
 Cynomops kuizha Arenas-Viveros et al., 2021
 Cynomops mastivus Thomas, 1911
 Cynomops mexicanus Jones & Genoways, 1967
 Cynomops milleri (Osgood, 1914) - Cynomope de Miller
 Cynomops paranus (Thomas, 1901) - Cynomope du Parana
 Cynomops planirostris (W. Peters, 1866) - Cynomope à ventre blanc
 Cynomops tonkigui Moras et al., 2018

Phylogénie

Liens externes

Notes et références 

Molossidae
Chiroptère (nom scientifique)